ciò che è pertinente alla Ciuvascia
 appartenente al gruppo etnico dei ciuvasci
 lingua ciuvascia
 Mitologia ciuvascia